Змагання в парному розряді тенісного турніру Pacific Life Open 2007 проходили в Indian Wells Tennis Garden в Індіан-Веллісі (США).

Посіяні першими Ліза Реймонд і Саманта Стосур були чинними чемпіонками і змогли захистити свій титул, у фіналі перемігши Чжань Юнжань і Чжуан Цзяжун з рахунком 6–3, 7–5.

Сіяні пари 

  Ліза Реймонд Саманта Стосур (чемпіонки)
  Янь Цзи Чжен Цзє (чвертьфінал)
  Вірхінія Руано Паскуаль Паола Суарес (2-ге коло)
  Наталі Деші Віра Звонарьова (півфінал)
  Чжань Юнжань Чжуан Цзяжун (фінал)
  Олена Лиховцева Анабель Медіна Гаррігес (чвертьфінал)
  Жанетта Гусарова Меган Шонессі (1-ше коло)
  Ваня Кінґ   Шахар Пеєр (чвертьфінал)

Сітка

Фінальна частина

Попередні кола

Верхня половина

Нижня половина

Примітки

Посилання 
 Draw

Жінки, парний розряд
Тур WTA 2007
2007 в американському тенісі